Robert Pollard (1957-) est un musicien américain notamment leader du groupe Guided by Voices de 1986 à 2004.
 Robert Pollard est un joueur de football ayant évolué à l'ASSE dans les Années 1930.